Коржинский — многозначный термин.

Персоналии 
 Коржинский, Дмитрий Сергеевич (1899—1985) — советский геолог, петрограф, академик АН СССР.
 Коржинский, Павел Иванович (1851—1916) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Коржинский, Сергей Иванович (1861—1900) — русский ботаник; отец Д. С. Коржинского.

Топоним 
 Коржинский — посёлок сельского типа в Прилузском районе Республики Коми.